Leen Huizer (1946), Nederlands zanger (Lee Towers)
 Lennie Huizer (1946), Nederlands politica
 Huizer Hockey Club, Nederlandse hockeyclub uit Naarden